Кенигсберг, данашњи руски град Калињинград
 Кенигсберг ин Бајерн, град је у њемачкој савезној држави Баварска